Okręty US Navy o nazwie USS "Manitowoc":

Pierwszy "Manitowoc" (PF-61) był fregatą typu Tacoma. Był w służbie w latach 1944-1946 i został przekazany do USCG.
Drugi "Manitowoc" (LST-1180) był okrętem desantowym czołgów. Był w służbie w latach 1973-2993.

Manitowoc